

Села:
 Лопушна — Львівська область, Львівський район
 Лопушна — Чернівецька область, Вижницький район

 Лопушна — назва села Лопушно Самбірського району Львівської області до 1990 року

Гора:
 Лопушна — гора в Українських Карпатах
Річки:
 Лопушна — річка в Українських Карпатах, права притока Білого Черемошу
 Лопушна — річка в Українських Карпатах, ліва притока Ріки (басейн Тиси)
 Лопушна — річка в Українських Карпатах, ліва притока Серету (басейн Дунаю)
Природоохоронна територія:
 Лопушна — заповідне урочище в Івано-Франківській області

Лопушна — село в общині Дилгопол Варненської області

Населені пункти та їхні частини
 Лопушна — село на Лемківщині, в гміні Новий Тарг Новотарзького повіту Малопольського воєводства

Див. також 
 Лопушне
 Лопушно
 Лопушня

Примітки